Лос Аскелес има више значења:

 Лос Аскелес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аскелес (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику